Kamāmalu Kalani-Kuaʻana-o-Kamehamalu-Kekūāiwa-o-kalani-Kealiʻi-Hoʻopili-a-Walu (1802 – 8 de julio de 1824) fue una reina consorte del Reino de Hawái, que reinó junto a su marido y hermano de padre, el rey Kamehameha II.

Biografía 
Nació como Princesa de Hawái en 1802 en Kawaihae, siendo sus padres Kamehameha El Grande, y una de sus consortes, Kalākua Kaheiheimālie. Fue la hija mayor de sus padres. Era de una gran estatura. 

Kamāmalu es una forma contraída de Kamehamehamalu, que significa "La Sombra del Solitario" en la lengua hawaiana, y en clara referencia a su padre.

Matrimonio 
Siguiendo las antiguas costumbres de los grandes jefes hawaianos, ella fue prometida desde su nacimiento a su hermano de padre, el futuro rey Kamehameha II, y contrajeron matrimonio cuando el príncipe tenía unos diecisiete o dieciocho años y la princesa unos doce o trece.

El futuro rey también tenía otras cuatro esposas, dos de ellas eran hermanas de Kamāmalu, y otras dos sus sobrinas. A pesar de todo, ella fue siempre su esposa preferida.

Reina consorte de Hawái 
Ya siendo reyes reinantes, en 1824 ella y su esposo iniciaron una visita de estado al Reino Unido, siendo los primeros monarcas hawaianos en hacerlo, invitados por el rey Jorge IV del Reino Unido. Acudieron también al Teatro Real en Drury Lane. Con la visita, tenían la intención de culminar las negociaciones de una alianza entre Hawái y Reino Unido. Sin embargo, antes de encontrarse con el rey Jorge IV, ella y su esposo, contrajeron el sarampión, frente al que no estaban inmunizados. Los súbditos ingleses habían quedado impresionados con ellos, por su apariencia, además Kamāmalu medía más de 1,82 m de estatura.

Ambos fallecieron en Londres a causa de dicha enfermedad. Ella unos días antes que él.

Ancestros

Referencias

Véase también 
Sistema hawaiano de parentesco

Monarcas de Hawái
Fallecidos en Londres